Giammarco ist der Familienname folgender Personen:

 David Giammarco, Tontechniker
 Maurizio Giammarco (* 1952), italienischer Jazz-Saxophonist, Komponist und Arrangeur